Antonio Airenti – politico italiano (-1855)
 Giuseppe Airenti – politico italiano (1821-1882)